Lipschitz (Lipschütz, Lipschutz), ou Lipshitz, Lipchitz, Lipsitz, Lipšic, Lipszyc, Lipschits (, ), variations autour d'un patronyme.

Lipschitz 

 Arouna Lipschitz (1947- ), philosophe, femme de lettres et productrice française.
 Aryeh(-Lev "Lova") Eliav, né Lipschitz ( ; 1921-2010), homme politique israélien.
 Georgia Gibbs, pseudonyme de Frieda Lipschitz (1919-2006), chanteuse américaine.
 Imre Lakatos, né Lipschitz (1922-1974), logicien et épistémologue hongrois.
 Jacques Lipchitz, ou Chaim Jacob Lipchitz ( ; 1891-1973), sculpteur.
 Nándor Lipschitz (1923-2010), nom de naissance de l'illustrateur américain Fred Fixler.
 Ralph Lauren, né Lipschitz (* 1939), styliste américain
 Rudolph (Otto Sigismund) Lipschitz (1832-1903), mathématicien allemand.

Lipchitz 
 Chaim Jacob Lipchitz (1891-1973), sculpteur français puis américain.
 Nechama Lipchitz (1927-2017), chanteuse lituano-israélienne.

Lipszyc 
 
 Serge Lipszyc, acteur et metteur en scène français.

Lipšic 
 Daniel Lipšic  (* 1973), homme politique slovaque.

Lipschits 
 Isaac Lipschits (1930-2008), historien et politologue néerlandais, survivant de l'Holocauste.

Autres 
 une application lipschitzienne : en analyse mathématique, une application lipschitzienne ; du nom de Rudolf Lipschitz.
 un domaine lipschitzien ou domaine avec une frontière lipschitzienne : en mathématiques, un domaine dans un espace euclidien.
 le théorème de Cauchy-Lipschitz, en mathématiques, et plus précisément en analyse.

Patronyme juif